Biografies:
 Josep Sala Tarragó, fotògraf i grafista barceloní.
 Josep Sala Llorens (Barcelona, 1992), metge i pediatre barceloní.
 Josep Sala i Mané, casteller fundador dels Castellers de Barcelona.

 Josep Sala i Sala, enginyer i arquitecte de principis de segle XX de Novelda, País Valencià.

 Vegeu també: Josep Maria Sala